Nazan ( oder auch Nāsān) ist ein türkischer weiblicher Vorname persischer Herkunft (vgl. Nazanin) mit der Bedeutung „die Entzückende“ oder „die Liebliche“.

Namensträgerinnen 

 Nazan Bulut (* 1973), türkische Fußballnationalspielerin
 Nazan Eckes (* 1976), deutsche Fernsehmoderatorin türkischer Herkunft
 Nazan Gökdemir (* 1980), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Nazan Öncel (* 1956), türkische Popsängerin
sowie
 Belinda Nazan Walpoth (* 1965), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch 
 Nazanin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname